El evento Sprint femenino del Campeonato Mundial de Biatlón de 2013 se llevó a cabo el 9 de febrero de 2013, donde participaron 115 atletas en un circuito de 7,5 km.

Resultado
La carrera comenzó a las 16:15 (hora local).

Referencias

Campeonato Mundial de Biatlón de 2013